Sean Flynn (1941-1970), acteur et photojournaliste américain, fils d'Errol ;
 Sean Flynn (né en 1989), acteur américain, petit-fils d'Errol ;
 Sean Flynn (né en 2000), coureur cycliste britannique.